Хэншань () — гора в провинции Хунань, называется также Наньюэ Хэншань (), находится на территории района Наньюэ городского округа Хэнъян. Входит в число пяти священных гор даосизма.

Название Хэншань означает «Гора равновесия». Наньюэ означает «Южный пик». На этой горе расположено большое количество даосских храмов и буддийских монастырей, она является центром паломничества. Весь горный комплекс имеет 150 км в длину, на нём расположено 72 горных вершины.
 За многие столетия в южных горах Хэншань сформировалась модель монашеской жизни, для которой характерен сельскохозяйственный труд и созерцание. Буддийские обряды и созерцательная жизнь сочетаются с посевом хлеба, выращиванием овощей, чаеводством и т. д., — отмечается на одном из туристических порталов.

Территория горы, храмы и монастыри на ней охраняются государством. В последние годы там оборудован парк, к вершине подведена автомобильная дорога с автобусным сообщением, работает подъёмник.

Инфраструктура 
Территория горы объявлена заповедником, в который имеется три входа.

Имеется канатная дорога на середине горы, покрывающий одну треть подъёма.

Через заповедник проложена автомобильная дорога из двух ветвей, основная дорога ведёт от главного входа Канляолун до нижней станции канатной дороги, далее до верхней станции канатной дороги и до площадки перед подъёмом на вершину Чжужун. Ответвление дороги идёт от нижней станции канатной дороги к боковому входу Силин и к Городку Народной Культуры, и соединяется с главной дорогой у верхней станции канатной дороги.

До нижней станции канатной дороги ходит автобус, по дорогам курсирует внутреннее такси.

Через весь парк тянутся пешеходные тропы, выложенные камнями.

Храмы 

 Пик Чжужун () высотой около 1300 м, пик назван по имени госпожи Чжужун, героини средневекового романа «Троецарствие», происходящей от духа огня местного племени Чжужун, её образ в китайской культуре олицетворяет воинственную женщину-амазонку. На верщине находится даосский храм Дворец Чжужун, и терраса для созерцания луны. Многочисленные легенды связывают это место с древним культом огня, покровитель огня Янь-ди (кит. 炎帝) ассоциируется также с легендарным властителем Шэнь-нуном. С вершины открывается великолепный вид на весь горный массив со всех сторон. К пику и дворцу Чжужун ведёт широкая каменная лестница.
 Храм Наньюэ Дамяо у подножия горы — крупный даосский и буддийский храмовый комплекс, входит в состав паломничества перед подъёмом на гору Хэншань
 Зал Хранилище Сутр
 Моцзинтай
 Пещера Шуйлянь
 Монумент Даю
 Мост Хуэйсянь — древний узкий каменный мост над пропастью

Примечания

Ссылки 
 

Даосские храмы и монастыри Китая
Хунань
Священные Горы Китая